Samsung SCH-V540 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 Samsung SCH-B200
 Samsung SCH-S250
 Sanyo W31SA
 Kyocera Slider Remix KX5
 Motorola MS550

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Пошук на сайті Samsung 
 http://www.samsung.com/search/search.asp?qt=SCH-V540 

V